Ramsjö kan syfta på

Finland 
Jakobramsjö – ö i Ingå kommun, Nyland, Södra Finlands län
Lillramsjö – by i Ingå kommun
Storramsjö – by i Ingå kommun

Sverige 
 Ramsjö socken – en socken i Hälsingland
 Ramsjö landskommun – en tidigare kommun i Gävleborgs län 1863–1971
 Ramsjö församling – en församling i Uppsala stift –2002
 Ljusdal-Ramsjö församling – en församling i Hälsinglands norra kontrakt i Uppsala stift 2002–
 Ramsjö kyrka – en kyrkobyggnad i Ramsjö
 Ramsjö, Ljusdals kommun – småort i Ljusdals kommun
 Ramsjö distrikt – ett distrikt i Ljusdals kommun och Gävleborgs län2016–
 Stora Ramsjö, Västerlövsta – en by i Västerlövsta socken, Uppland 
 Ramsjö bruk – ett bruk anlades under 1700-talet
 Lilla Ramsjö, Västerlövsta – en byar i Västerlövsta socken, Uppland 
 Ramsjö, Björklinge – en by i Björklinge socken, Uppsala kommun.

Se även
Ramsjön
Ramsjöarna
Rammsjö
Rammsjöstrand
Ramsö